Stilwell puede hacer referencia a las siguientes entradas:

  Stilwell (Oklahoma), ciudad estadounidense; o
 Joseph Stilwell, general estadounidense.